Decaisne se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Decaisne
 M.J. Decaisne